Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 18 липня 2014 року. Кваліфікація відбулась 15 липня 2014 року.

Медалісти

Змагання

Фінали 

| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 15
| RD3-team03  =  Nicolas Rousset
| RD3-score03 = 6
| RD3-seed04  = 31
| RD3-team04  =  Вон У Йон
| RD3-score04 = '''15

| RD4-seed01  = 10
| RD4-team01  = 

Чемпіонат світу з фехтування 2014